Kilómetro 325 kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Pampa de los Guanacos (ort), Santiago del Estero,

Mexiko 

 Kilómetro 325, Mexiko, Chiapas, Catazajá, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar